Добротворский — русская фамилия; имеет женскую форму Добротворская.

Известные носители 
 Добротворский, Виктор Витальевич (род. 1966) — советский и украинский гребец-каноист.
 Добротворский, Евфимий (в монашестве Евгений; 1800—1841) — епископ Русской православной церкви, духовный писатель.
 Добротворский, Иван Михайлович (1832—1883) — историк раскола.
 Добротворский, Леонид Фёдорович (1856—1915) — русский контр-адмирал.
 Добротворский, Николай Фёдорович (1853—после 1917) — купец, депутат Государственной думы I созыва.
 Добротворский, Пётр Иванович (1839—1908) — русский писатель.
 Добротворский, Сергей Николаевич (1959—1997) — русский актёр и сценарист, режиссёр, киновед, критик, журналист.
 Добротворский, Станислав (род. 1961) — советский и латвийский пятиборец.
 Добротворский, Стефан Мартынович (? — 1887) — ректор Якутской духовной семинарии.
 Добротворский, Юрий Алексеевич (1890—1959) — контр-адмирал советского военно-морского флота, кандидат военных наук, доцент.

 Добротворская, Карина Анатольевна (род. 1966) — российская писательница, медиаменеджер, журналист и редактор, театровед, кинокритик.